Pirates é um filme pornográfico de 2005, produzido pelas empresas Digital Playground e Adam & Eve. Dirigido por Joone, o filme tem em seu elenco diversas estrelas do mundo pornô, como Jesse Jane, Carmen Luvana, Janine, Devon, Teagan Presley, Evan Stone e Das Dores Leio e diversas referências ao filme de 2003 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl.

É considerado o filme pornográfico mais caro já filmado, com um orçamento declarado de mais de US$1 milhão e mais de 300 cenas de efeitos especiais, além de ter sido filmado totalmente em cameras de vídeo de alta definição e possuir uma trilha sonora original, composta especialmente para o filme, além de ter sido masterizado em Dolby Digital 5.1. surround sound - característica incomum até para alguns filmes hollywoodianos.

Uma segunda versão do filme, com 50 minutos a menos, excluindo as cenas de sexo explícito e se centrando apenas na história será lançada em DVD em 2006.

Premissa 

O filme retrata a história do resgate de Manuel Valenzuela, que foi raptado pelo maligno Victor Stagnetti. Isabella, a noiva de Manuel, é jogada da prancha durante o incidente.

Ela é encontrada por um grupo de piratas, se tornando hóspede do Sea Stallion (Garanhão dos mares, em português). O capitão, Edward Reynolds, que sonha em se tornar o maior de todos os caçadores de piratas, é convencido a perseguir Stagnetti.

Elenco 
 Jesse Jane interpreta Jules
 Carmen Luvana interpreta Isabella
 Janine interpreta Serena
 Devon interpreta Madelyn
 Teagan Presley interpreta Christina
 Evan Stone interpreta Capt. Edward Reynolds
 Tommy Gunn interpreta Capt. Victor Stagnetti
 Kris Slater interpreta Manuel Valenzuela
 Austyn Moore interpreta Angelina
 Jenaveve Jolie interpreta a pirata dançarina
 Steven St. Croix interpreta Marco
 Flávio Fascini interpreta o golfinho

Prêmios 
"Pirates" ganhou o número recorde de onze prêmios do AVN Awards.

 Melhor filme para vídeo
 Melhor DVD
 Melhor diretor - Vídeo (Joone)
 Melhor atriz - Vídeo (Janine)
 Melhor produção em alta definição
 Melhor cena de sexo lésbico - Vídeo (Janine e Jesse Jane)
 Melhores efeitos especiais
 Melhor ator - Vídeo (Evan Stone)
 Melhor música
 Mehor ator coadjuvante - Vídeo (Tommy Gunn)
 Melhor campanha de marketing online

Filmes dos Estados Unidos de 2005
Filmes pornográficos de 2005
Filmes sobre piratas
Filmes pornográficos dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa